Federico Guillermo I de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (2 de mayo de 1682-16 de junio de 1719) fue un hijo del duque Augusto y su esposa, Filipina Luisa de Lippe-Buckburg. Sucedió a su padre como duque de Beck en 1689.

Se convirtió al Catolicismo y se unió al Ejército del Sacro Imperio Romano Germánico. Murió de sus heridas en la Batalla de Francavilla en Sicilia en 1719.

Debido a que no tenía heredero varón, fue sucedido como duque de Beck por su tío Federico Luis.

Matrimonio e hijos 
En 1708, contrajo matrimonio con María Antonieta (15 de octubre de 1692-1762), la hija del Conde Antonio Emmanuel de Sanfré, en Piemonte. Tuvieron dos hijas:
 María Ana Leopoldina (Viena, 2 de agosto de 1717-Turín, 7 de febrero de 1789), desposó en Viena el 4 de agosto de 1735 con Manoel de Souza (21 de julio de 1703-1759 en un incendio, en prisión, en Lisboa), señor do Calhariz, en Portugal. Su hijo, Alexandre de Sousa Holstein (Lisboa 4 de diciembre de 1751-13 de diciembre de 1803) fue señor do Calhariz, conde de Sanfré, embajador portugués en las cortes de Copenhague, Berlín y Roma.
 Johanna Amalia (n. 1719)

Ancestros 

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck del siglo XVII
Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck del siglo XVIII
Conversos al catolicismo desde el luteranismo
Fallecidos por heridas de combate